

Enneada

Triada elefantyjska

Triada z Edfu

Triada tebańska

Zobacz też 
 Mitologia egipska

Bibliografia 
 Drzewo genealogiczne w PDF
 Powiązania pomiędzy bogami

Drzewa genealogiczne
Mitologia egipska